Van Nuys steht für

 Van Nuys, ein Stadtteil der Stadt Los Angeles
 Van-Nuys-Klassifikation bzw. -Prognoseindex beim DCIS, siehe Duktales Karzinom in situ
 Eparchie Van Nuys, frühere Bezeichnung der Eparchie Phoenix der ruthenischen griechisch-katholischen Kirche mit Sitz in Phoenix, Arizona

Van Nuys ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Van Nuys Allen (1900–1961), US-amerikanischer Arzt
 Frederick Van Nuys (1874–1944), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Isaac Newton Van Nuys (1836–1912), Unternehmer und Gründer von Van Nuys